Promised Land — англ. «Земля обетованная» — может относиться к следующему:

Музыка 
 Promised Land, композиция Чака Берри, вышедшая в 1964 году.
 Promised Land (альбом Элвиса Пресли), вышел в 1975 году.
 Promised Land (альбом Queensrÿche), вышел в 1994 году.
 Promised Land (альбом Dar Williams), вышел в 2008 году.